Cesare Rubini (1923-2011), joueur de basket-ball et de water-polo italien ;
 Giovanni Battista Rubini (1794 - 1854), ténor ;
 Giulia Rubini (1935-), actrice italienne ;
 
 Giulio Rubini (1844 - 1917), homme politique italien ;
 Giulio Rubini (1987-), joueur de rugby à XV international italien ;
 Karine Rubini (1970-), patineuse de vitesse sur piste courte française ;
 Pierre Rubini ou Pietro Rubini (1760-1819), médecin italien ;
 Roger Rubini (1920-), haltérophile suisse
  (1953-), personnalité du monde du cinéma et du théâtre italien ;
 Sergio Rubini (1959-), acteur italien ;
 Rubini est une famille patricienne de Venise.

Voir aussi 
 Nouriel Roubini (1959-), économiste américain.